Zinberg ist der Familienname folgender Personen:

 Israel Zinberg (1873–1939), deutsch-österreichischer Literaturhistoriker russischer Herkunft
 Leonard S. Zinberg (1911–1968), US-amerikanischer Schriftsteller, siehe Ed Lacy
 Michael Zinberg (* 1944), US-amerikanischer Fernsehregisseur, Drehbuchautor und Produzent

Zinberg bezeichnet:
 Zinberg-Gletscher, Gletscher im Osten der Thurston-Insel vor der Küste des westantarktischen Ellsworthlands

Siehe auch:
 Ruine Zinnberg